William Hicks, conosciuto anche come Hicks Pascià (1830-1883) – ufficiale britannico
William Melvin "Bill" Hicks (1961-1994) – comico statunitense